Od kołyski aż po grób — album polskiego zespołu  Contra Boys, wydany w 2007 roku przez Olifant Records.

Lista utworów
 „Rudy Władek”
 „Od kołyski aż po grób”
 „Szlugi, wóda, gołe baby”
 „Biało-zielono zawsze w Gdańsku jest”
 „Maryja” (cover Blondie)
 „Motor gol” (cover Agnostic Front) 
 „Nosił wilk razy kilka”
 „Chcę dowiedzieć się”
 „Szary dzień”
 „Czas zapłaty”
 „Siedem dziewcząt”

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2007